Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2015 de l'US Open de tennis qui est disputé du 31 aout au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Les deux premières têtes de série, Bob et Mike Bryan et Ivan Dodig et Marcelo Melo, s'inclinent dès le premier tour du tournoi.
 Les Français, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, têtes de série n°12, remportent la finale du double. C'est la deuxième finale de Grand Chelem à laquelle ils participent en 2015 après celle de l'Open d'Australie. Ils battent Jamie Murray et John Peers, eux aussi, finalistes 2015 d'un autre majeur, celui de Wimbledon. À noter que ce sont les deux seules paires durant la saison 2015 à avoir atteint au moins deux fois le stade des finales en Grand Chelem. C'est le premier titre du duo français dans un Majeur, après leur échec en finale de l'Open d'Australie la même année face à la paire italienne composée de Simone Bolelli et Fabio Fognini.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2015
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en août 2015
Tennis en septembre 2015
Sport aux États-Unis en août 2015
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Sport à New York en 2015